Frank Viola ist der Name folgender Personen:

* Frank Viola (Baseballspieler) (* 1960), US-amerikanischer Baseballspieler
 Frank Viola (Autor), US-amerikanischer Autor, Redner und Unternehmer